Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Continental – wieś w stanie Ohio, w USA

Przedsiębiorstwa:
 Continental AG – niemiecka firma produkująca opony
 Continental Airlines – linie lotnicze
 Teledyne Continental Motors (TCM) – amerykański producent silników lotniczych
 Continental Division – dawny amerykański producent samochodów

Motoryzacja:
 Bentley Continental
 Bentley Continental R
 Bentley Continental Flying Spur
 Continental Mark Series
 Lincoln Continental (1939)
 Lincoln Continental (1960)
 Lincoln Continental (2016)
 Lincoln Continental Mark Series

Inne:
 Continental Airlines Arena – hala sportowa